Lübeck může znamenat:

 Lübeck —  současné město na severu Německa ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko 
 Svobodné a hanzovní město Lübeck — v letech 1226–1810 a 1813–1937 městský stát na severu dnešního Německa

příjmení osob
 Vincent Lübeck (1654-1740) —  německý skladatel a varhaník
 Peter Paul Lübeck (1680-1732) —  německý skladatel
 Vincent Lübeck ml. (1684-1755) —  německý skladatel
 Johann Heinrich Lübeck (1799-1865) —  nizozemský skladatel
 Patricia van Lubeck (* 1964) —  nizozemská malířka

jiné významy
 Lübeck —  korveta německého námořnictva z roku 1844
 SMS Lübeck  —  lehký křižník německého válečného námořnictva z roku 1903
 Fregata Lübeck (F214) —  fregata německého námořnictva třídy Bremen
 Fregata Lübeck (F224) —  fregata německého námořnictva třídy Köln